Beaubourg peut désigner :
 Le « plateau Beaubourg » à Paris, sur lequel a été implanté le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, dit « centre Beaubourg ».
 La rue Beaubourg à Paris, dans les 3 et   
 Beaubourg, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Croissy-Beaubourg.
 Le cinéma MK2 Beaubourg, rue Rambuteau, à Paris.
 Beaubourg, album musical new age-rock progressif de Vangelis, sorti en 1978.